Miller Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Miller Hall (Nebraska), ID-Nr. 83001085
 Miller Hall (Pennsylvania), ID-Nr. 78002405